Мариа́н (реже Ма́риан) — мужское имя, в переводе с латинского языка — «морской». Производное от мужского Мариус и женского Марина. Преобладает в Польше. Народная форма в России — Марьян.

Именины 
 Православные (даты даны по григорианскому календарю): 1 апреля, 23 декабря

Известные носители 
 Мариан из Ачеренцы (ум. 303) — мученик из Ачеренцы.
 Мариан Скот (1028—1082/1083) — хронист, выходец из Ирландии.

 Перетяткович, Мариан Марианович

Фамилии 
 Мариан, Фердинанд (1902—1946) — немецкий актёр австрийского происхождения.

Примечания 

Мужские имена
Имена латинского происхождения
Английские имена
Польские имена
Страницы значений:Тёзки